

Geografia
 Wheelock – comune degli Stati Uniti d'America in Vermont
 Wheelock – comunità non incorporata degli Stati Uniti d'America in Texas
 Wheelock – villaggio e parrocchia civile del Regno Unito in Inghilterra, nel Cheshire

Persone
 Douglas Wheelock – astronauta e ingegnere statunitense
 Eleazar Wheelock – pastore protestante e educatore statunitense